Calabar ist der Name

einer Hafenstadt in Nigeria, siehe Calabar (Stadt)
eines Flusses in Nigeria, siehe Calabar (Fluss)
einer afrikanischen Sprache, die meist aber als Efik bezeichnet wird.
Old Calabar River, veraltete Bezeichnung des Cross-River-Ästuars

Calabar-Schwellung ist ein Name für die tropische Krankheit Loiasis  
Calabarbohne, eine giftige Hülsenfrucht